Connexion steht für: 

 Connexion by Boeing, eine ehemalige Tochterfirma Boeings
 Connexion Island, eine Insel im Golf von Carpentaria im Norden Australiens

Siehe auch:
 Connection
 Connexions